Alfredo Calderón puede hacer referencia a:

 Alfredo Calderón y Arana (1850-1907), periodista español.
 Alfredo Calderón (1986-), futbolista chileno.